Bogdanoff ist der Familienname folgender Personen:

 Fanny Pistor Bogdanoff, Geliebte des Leopold von Sacher-Masoch
 Grichka Bogdanoff (1949–2021), französischer Physiker, Autor, Fernsehmoderator, siehe Bogdanoff-Brüder
 Igor Bogdanoff (1949–2022), französischer Physiker, Autor, Fernsehmoderator, siehe Bogdanoff-Brüder

Siehe auch:

Bogdanow